

Persone 
Antonio Francesco Tenaglia - compositore, organista e clavicembalista italiano
Danny Tenaglia – disc jockey, producer e remixer statunitense
Lanfranco Tenaglia – ex magistrato e politico italiano
Nahuel Tenaglia - calciatore argentino

Altro
Tenaglia – utensile per estrarre i chiodi
La tenaglia – saggio politico di Natalino Irti
Forte Tenaglia – architettura di Genova
Porta Tenaglia – porta delle mura di Milano, non più esistente
Manovra a tenaglia – espediente tattico militare